M107 peut désigner :
 Barrett M107, un fusil de précision américain ;
 HMS Pembroke (M107), un chasseur de mines de la Royal Navy ;
 M107, un amas globulaire de la constellation d'Ophiuchus.
 M107 (obus), obus de 155mm américain.